Giorgio Petrocchi – critico letterario italiano
Giuseppe Petrocchi – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Policarpo Petrocchi – scrittore, filologo e lessicografo italiano